

Persone 
 John Truscott – attore, costumista e scenografo australiano
 Lucian Truscott – generale statunitense
 Steven Truscott – canadese dichiarato vittima di errore giudiziario

Altro 
 Lilly Truscott – personaggio della serie Hannah Montana